Эмманюэль Жоннье (; род. 31 мая 1975 года, Дижон) — французский лыжник, участник трёх Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира. Специалист дистанционных гонок.

В Кубке мира Жоннье дебютировал в 1999 году, в феврале 2004 года одержал свою единственную победу на этапе Кубка мира, в эстафете. Кроме победы на сегодняшний день имеет на своём счету 7 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира, 2 в личных и 5 в командных гонках. Лучшим достижением Жоннье в общем итоговом зачёте Кубка мира являются 21-е места в сезонах 2005-06 и 2006-07.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити показал следующие результаты: гонка преследования 10+10 км 60-е место, масс-старт 30 км - 10-е место и эстафета 8-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине стал 4-м в масс-старте на 50 км и эстафете, кроме того стартовал в дуатлоне 15+15 км но не добрался до финиша.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал в двух дисциплинах: 15 км свободным ходом - 20-е место, эстафета — 4-е место. На последнем этапе эстафеты боролся за серебро с норвежцем Петтером Нортугом и чехом Мартином Коукалом, но в итоге уступил обоим.

За свою карьеру принимал участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат 5-е места в командном спринте на  чемпионате-2005 и в эстафете на чемпионате-2007.

Принял участие в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в рамках зимних Всемирных военно-спортивных игр 2010 года, где выиграл «бронзу» в гонке патрулей (сам допустил один промах), а также первенствовал в командном зачёте «чистой» гонки на 15 км вольным стилем.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fischer.

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Лыжники Франции
Биатлонисты Франции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года